Денисьева — женская форма русской фамилии Денисьев.

Известные носители   Денисьева, Александра Урвановна (1833—1914) — русская писательница, мемуаристка, известная как Александра Ивановна Соколова.
 Денисьева, Елена Александровна (1826—1864) — возлюбленная Фёдора Ивановича Тютчева.